Mauss ist ein Ortsteil der Gemeinde Mühleberg

Mauss ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Mauss (1868–1917), österreichischer Priester, Religionslehrer und Journalist
 Erich Mauss (1926–2013), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Fabrice Mauss (* 1978), französischer Singer-Songwriter
 Jan-Holger Mauss (* 1963), deutscher Künstler
 Karl Mauss (1898–1959), deutscher Offizier der Wehrmacht
 Mandana Mauss (* 1971), deutsche Rechtsanwältin
 Marcel Mauss (1872–1950), französischer Ethnologe
 Werner Mauss (* 1940), deutscher Privatdetektiv und V-Mann

Siehe auch Hans Mauß (1901–1953), deutscher Chemiker

Siehe auch:
 Maus
 Mauß